Manhandled (1924), een film van Allan Dwan
Manhandled (1949), een film van Lewis R. Foster